Wapen van Herten (Nederland)
Wapen van Herten (Duitsland)